Prinzregentenplatz (München), een plein in München
Prinzregentenplatz (metrostation), een station van de metro van München